The Football League składa się z trzech klas ligowych: League Championship, League One i League Two. Zwycięzca i wicemistrz ligi Championship oraz najlepsza drużyna z Championship play-off awansują bezpośrednio do Premiership. Dwa ostatnie zespoły z League Two zanotują spadek do Nationwide Conference.

Beniaminkowie i spadkowicze

Awans z Conference National 
 Accrington Stanley (mistrz)
 Hereford United (zwycięzca play-off)

Spadek z FA Premier League 
 Birmingham City (18)
 West Bromwich Albion (19)
 Sunderland (20)

Tabele

League Championship 

 Uwagi
 1Zwycięzca - bezpośredni awans do Premier League.
 2Wicemistrz - bezpośredni awans do Premier League.
 3rozgrywki play-off o awans do Premier League.
 4Spadek do League One.
 5Kara dla drużyny - minus 10 punktów.

League One 

 Uwagi
 1Zwycięzca - bezpośredni awans do Championship.
 2Wicemistrz - bezpośredni awans do Championship.
 3Rozgrywki play-off o awans do Championship.
 4Spadek do League Two.
 5Przed rozpoczęciem rozgrywek - minus 10 punktów.

League Two 

 Uwagi
 1Zwycięzca - bezpośredni awans do League One.
 2Wicemistrz - bezpośredni awans do League One.
 3Rozgrywki play-off o awans do League One.
 4Spadek do Conference.

Play-off

League Championship

League 1

League 2

Najlepsi strzelcy

League Championship

League One

League Two 

Rozgrywki piłkarskie w Anglii
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej